Hrvatska nogometna liga - Istok (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Istok, Hrvatska regionalna liga - Istok) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1985./86., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "BSK" iz Slavonskog Broda.

Ljestvica  

 Borovo Naselje tada dio Borova, danas dio Vukovara
 "Polet" Bosanski Brod - klub iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Druga savezna liga Jugoslavije 1985./86. 
 Hrvatska liga - Jug 1985./86. 
 Hrvatska liga - Sjever 1985./86. 
 Hrvatska liga - Zapad 1985./86. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 1985./86. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Sjever 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Dragutin Kerže: Olimpija, simbol Donjega grada : 1923. – 2003., Osijek, 2003.,  
 Slaven Zambata i dr.: "Nogomet 86", Zagreb, 1986., UDK: 796.332.093(497.1+100)"1985/1986", str. 74-75 
  

1985-86 Istok
1985-86 Istok
 Istok